Tadeusz Bór-Komorowski (1895-1966), officier général polonais pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Stanisław Komorowski (1953-2010), diplomate et vice-ministre de la Défense de Pologne ;
 Marcin Komorowski (né en 1984), footballeur polonais ;
 Wiktor Komorowski (1887-1952), pilote de chasse polonais, as de l'Armée de l'air impériale russe.